

Diritto
 Commissione giuridica del Parlamento europeo (JURI)

Geografia 
 Juri – comune (upazila) del distretto di Maulvi Bazar, in Bangladesh
 Jüri – località dell'Estonia
 Juri – villaggio della Provincia di Nishapur, in Iran

Onomastica 
 Juri o Jüri – variante del nome proprio di persona Yuri

Personaggi 
 Juri – personaggio di Street Fighter

Persone 
 Aurelio Juri – politico e giornalista sloveno
 Carla Juri – attrice svizzera
 Emilio Juri – imprenditore e dirigente sportivo svizzero
 Franco Juri – geografo, politico e diplomatico sloveno
 Luka Juri – geografo e politico sloveno e italiano
 Sakiho Juri – attore giapponese

Pagine correlate 
Yuri (disambigua)